Searlesia modesta är en snäckart som först beskrevs av Gould 1860.  Searlesia modesta ingår i släktet Searlesia och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
modesta